Empörung (mhd. enboeren) bezeichnet:
 einen Ausdruck der empfundenen Entwürdigung, siehe Indignation
 älter auch für einen gemeinsamen, offenen Widerstand gegen die Obrigkeit, siehe Aufruhr oder Aufstand
 Empörung (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2016
 Empörung (Roman), Roman von Philip Roth
 Empört Euch!, Essay von Stéphane Hessel

Siehe auch